Everglades: regione paludosa della Florida;
 Everglades: parco nazionale della Florida;
 Everglades: città della Contea di Collier;
 Everglades: serie televisiva.